КГПИ:

 Казанский государственный педагогический институт (вошёл в состав Казанского университета)
 Калининский государственный педагогический институт (ныне Тверской государственный университет)
 Калужский государственный педагогический институт (ныне Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского)
 Камчатский государственный педагогический институт (ныне Камчатский государственный университет)
 Карельский государственный педагогический институт (ныне Карельская государственная педагогическая академия)
 Киевский государственный педагогический институт (ныне Киевский национальный лингвистический университет)
 Киргизский государственный педагогический институт
 Кишинёвский государственный педагогический институт
 Коломенский государственный педагогический институт (ныне Государственный социально-гуманитарный университет)
 Коми государственный педагогический институт
 Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт (ныне Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет)
 Костанайский государственный педагогический институт
 Костромской государственный педагогический институт (ныне Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова)
 Краснодарский государственный педагогический институт (Кубанский государственный университет)
 Красноярский государственный педагогический институт (ныне Красноярский государственный педагогический университет)
 Криворожский государственный педагогический институт (ныне Криворожский государственный педагогический университет)
 Куйбышевский государственный педагогический институт имени В. В. Куйбышева (ныне Самарский государственный социально-педагогический университет)
 Курганский государственный педагогический институт ныне Курганский государственный университет)
 Курский государственный педагогический институт (ныне Курский государственный университет)
 Кызылский государственный педагогический институт (ныне Тувинский государственный университет)